Eisenbahnunfall von Darlington steht für:

 Eisenbahnunfall von Darlington (1910), 16. November 1910 
 Eisenbahnunfall von Darlington (1928), 27. Juni 1928